Полторак:

Фамилия 
 Полторак, Аркадий Иосифович (1916—1977) — советский журналист, публицист, писатель.
 Полторак, Виктория Николаевна (род. 1980) — российская и украинская актриса.
 Полторак, Евгений Александрович (род. 1993) — российский хоккеист.
 Полторак, Олесь Михайлович (1925—2008) — советский и российский физикохимик.
 Полторак, Сергей Николаевич (род. 1955) — российский военный историк.
 Полторак, Степан Тимофеевич (род. 1965) — министр обороны Украины (2014—2019).

Другие значения 
 Полторак — серебряная монета Речи Посполитой и Великого княжества Литовского.